Torre delle Cannelle – torre costiera di Monte Argentario
Torre delle Cannelle – torre costiera di Talamone